Сторожевое — деревня в Гагаринском районе Смоленской области России. Входит в состав Покровского сельского поселения. Население — 6 жителей (2007 год). 
 
Расположена в северо-восточной части области в 24 км к югу от Гагарина, в 20 км южнее автодороги . В 25 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Гагарин на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Гагаринского района (Смоленская область)